93-й (92-й игровой) сезон НХЛ стартовал 1 октября четырьмя матчами между Бостоном и Вашингтоном, Монреалем и Торонто, Ванкувером и Калгари, Сан-Хосе и Колорадо. А 2 и 3 октября Детройт Рэд Уингз, Сент-Луис Блюз, Флорида Пантерз и Чикаго Блэкхокс провели четыре матча в Европе. 

1 января в Бостоне состоялась очередная «Зимняя классика» между Бостон Брюинз и Филадельфией Флайерз.

С 15 февраля по 1 марта сезон прервался на Олимпийские игры в Ванкувере. 

Закончилось регулярное первенство 11 апреля.

Матч всех звезд НХЛ не проводился в связи с «Олимпийской паузой».

В новом сезоне руководство НХЛ увеличило потолок зарплат до $56,8 млн. что на $0,1 млн больше чем в предыдущем. Нижний предел суммарной годовой зарплаты команды в лиге равен $40,8 млн.

Драфт НХЛ 2009 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получил Нью-Йорк Айлендерс. В итоге «Островитяне» первыми выбрали Джона Тавареса.

Всего на драфте было выбрано 102 хоккеиста из Канады, 55 из США, 24 из Швеции, 10 из Финляндии, пять из Словакии, три из Чехии, а также по одному из Белоруссии, Дании, Германии и Великобритании.

Что же касается российских игроков, то их всего было выбрано 7. Это самый низкий результат за всю историю участия хоккеистов из России в драфте НХЛ . Под самым высоким номером был выбран Дмитрий Куликов Флоридой Пантерз, в первом раунде под 14-м номером.

Регулярный чемпионат

«Европейская премьера» 

2 и 3 октября клубы НХЛ в очередной раз провели игры регулярного чемпионата в Европе, однако на этот раз они не были матчами открытия сезона.

Детройт Ред Уингз и Сент-Луис Блюз сыграли два матча в Стокгольме. Две победы одержал «Сент-Луис» 4—3 и 5—3. В обеих встречах «Музыканты» проигрывали с разницей в две шайбы. 

Чикаго Блэкхокс и Флорида Пантерз обменялись победами на Хартвалл Арене в Хельсинки.

В рамках подготовки к сезону «Ястребы» 29 сентября сыграли в Цюрихе с победителем Лиги чемпионов местным ЗСК Лионс за Кубок Виктории. В упорном матче победу со счетом 2—1 одержали хоккеисты Цюриха. Это было первое поражение команды НХЛ от европейского клуба с 1991 года.

«Зимняя классика» 

1 января на домашнем стадионе клуба Бостон Ред Сокс — Фенуэй Парк состоялся, ставший уже традиционным, матч под открытым небом. Бостон Брюинз принимал Филадельфию Флайерз. В упорном матче победу со счетом 2—1 в овертайме одержали хоккеисты «Бостона».

Возможными соперниками «Бостона» также рассматривались Вашингтон Кэпиталз и Нью-Йорк Рейнджерс.

Помимо Бостона, на проведение «Зимней классики» претендовали: Лас Вегас, новый Янки Стэдиум в Нью-Йорке, Роуз Боул в Калифорнии, Вашингтон и Детройт.

Так же велись переговоры о проведении второго матча на открытом воздухе в Калгари между двумя канадскими командами, но не в рамках «Зимней классики».

Олимпийские игры 

С 15 февраля по 1 марта НХЛ прервала сезон чтобы хоккеисты смогли принять участие в хоккейном турнире на Олимпиаде в Ванкувере. В связи с этой паузой лига решила не проводить в этом сезоне Матч всех звезд.

Это была четвёртая Олимпиада на которой сыграли игроки из НХЛ.

В финале встретились сборные США и Канады, которые были полностью составлены из игроков НХЛ.

Все игры проходили на маленьких площадках.

Главная хоккейная арена Олимпийских игр, Дженерал Моторс Плэйс является домашней для Ванкувер Кэнакс. В связи с подготовкой дворца к Олимпиаде, Ванкувер Кэнакс провели самую длительную выездную серию в истории НХЛ из 14 матчей подряд с 30 января по 14 марта 2010 года.

Основные события регулярного чемпионата 
 Суд по делам банкротств США отказал в продаже клуба Финикс Койотс миллиардеру Джиму Бэлсилле. Владелец команды Джерри Мойес согласился продать клуб Национальной хоккейной лиге;
 Голкипер Нью-Джерси Девилз Мартин Бродо побил рекорд Терри Савчука по количеству сухих матчей;
 Со своих постов были уволены главные тренеры Сент-Луис Блюз Энди Мюррей и Коламбус Блю Джекетс Кен Хичкок;
 Самыми громкими обменами сезона стали: обмен Диона Фанёфа и Жана-Себастьяна Жигера в Торонто Мэйпл Лифс и Ильи Ковальчука в Нью-Джерси Девилз;
 Джефф Виник приобрел Тампа Бэй Лайтнинг;
 Генеральный менеджер Монреаль Канадиенс Боб Гейни подал в отставку;
 9 апреля 2010 года Сидни Кросби набрал 500-е очко в карьере.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата 2009-2010 гг.
 # — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, * — команда попавшая в плей-офф.

Статистика лидеров 
По итогам регулярного чемпионата 2009-2010 гг.

Плей-офф

Призы и награды

См.также 
 Трофеи и призы НХЛ
 Кубок Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Примечания 

Сезоны НХЛ

2009 год в хоккее
2010 год в хоккее